Katia, film français de Maurice Tourneur, avec Danielle Darrieux, sorti en 1938
 Katia, film français de Robert Siodmak, avec Romy Schneider, sorti en 1959